Finska mästerskapet i bandy 1961 avgjordes genom en enda serie. Oulun Palloseura vann mästerskapet.

Mästerskapsserien

Slutställning

Matcher 

Skiljematch om att undvika nedflyttning: Vastus - HIFK 2-1.
HIFK och LrPT åkte ur serien. Ersättare blev Mikkelin Palloilijat och IFK Vasa.

Finska mästarna
OPS: Aarne Hyvönen, Jorma Ollanketo, Veijo Saariaho, Juhani Turpeenniemi, Pauli Heiskanen, Matti Kovalainen, Raimo Kaarela, Heikki Ollikainen, Seppo Alatalo, Alpo Aho, Seppo Yliluoma, Jorma Kukkonen, Kalevi Härmä och Raimo Okkonen.

Källor

 Voitto Raatikainen: Talviurheilun sankarit, Arvi A. Karisto Oy 1977
 Suomen Palloliiton toimintakertomus 1961

 
1961 i Finland
Bandysäsongen 1960/1961
1961